Иоганн VII:
 Иоганн VII (1561—1623) — граф Нассау-Зигенский в 1609—1623 годах.
 Иоганн VII Бланкенфельд (ок. 1471—1527) — рижский архиепископ с 1524 по 1527 год под именем Иоганн VII.
 Иоганн VII Мекленбургский (1558—1592) — герцог Мекленбургский, правивший в Мекленбург-Шверине в 1576—1592 годах.
 Иоганн VII (граф Нассау-Зигена) (1561—1623) — граф Нассау-Зигена
 См. также 
 Иоганн I
 Иоганн II
 Иоганн III
 Иоганн IV
 Иоганн VI